Wilhelm-Busch-Straße steht für:
 Wilhelm-Busch-Straße, Straße in Bayreuth, siehe Liste der Baudenkmäler in Bayreuth
 Wilhelm-Busch-Straße, Straße in Chemnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Adelsberg
 Wilhelm-Busch-Straße, Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Niederlößnitz (M–Z) und Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Kötzschenbroda